Синдром Шарля Бонне — это состояние пациента с серьёзными расстройствами зрения, при котором он видит галлюцинации. Впервые был описан Шарлем Бонне в 1760 г.

Характеристика 
У психически здоровых людей с серьёзными нарушениями зрительной системы появляются галлюцинации разных уровней сложности: от геометрических до достаточно подробных галлюцинаций с фигурами и, в особенности, с лицами. Лица, иногда искажённые, чаще всего встречаются во всех этих галлюцинациях. Один из следующих по распространённости признаков — «мультфильмы» (они прозрачны и накрывают поле зрения, как экран). Люди, подверженные данному заболеванию, понимают, что их галлюцинации нереальны и являются только зрительными, то есть не затрагивают остальные системы органов чувств. Для таких видений типично, что они могут мгновенно появляться и мгновенно исчезать. Они внезапны и меняются так же внезапно.

Галлюцинации Бонне не направлены на больного, что является их основной отличительной чертой от галлюцинаций психотического характера.

Распространенность 
Среди пожилых людей с существенными расстройствами зрения распространённость синдрома Шарля Бонне, по разным данным, составляет от 10 до 15 %. Невозможно точно подсчитать распространённость данного заболевания, так как многие больные слишком напуганы, что их сочтут за душевнобольных, и поэтому не рассказывают врачам о своих видениях.

Причины 
Галлюцинозу Шарля Бонне подвержены люди с ухудшенным зрением. Причинами упадка зрения могут, в частности, стать макулярная дегенерация, глаукома, катаракта, двустороннее повреждение зрительного нерва из-за отравления метанолом, опухоли в затылочной коре головного мозга. По мере того, как человек теряет зрение, зрительный отдел коры головного мозга больше не получает входящих сигналов. Он становится гиперактивным и возбудимым и начинает самопроизвольно запускаться. Вследствие этого и появляются самые разнообразные галлюцинации. Что именно человек увидит в своих видениях, зависит от того, какие группы нейронов самоактивируются.

Прогноз 
На сегодняшний день не существует эффективного лечения синдрома Шарля Бонне. Обычно галлюцинации сами пропадают через год или полтора, но сроки для каждого человека могут отличаться. По-видимому, есть некоторые действия, способные остановить галлюцинации. Образы иногда исчезают, если закрыть глаза или поморгать

История 
Впервые описавший этот синдром в XVIII веке Шарль Бонне сам им не страдал. Галлюцинации были у его дедушки — Шарля Люллена. Он перенёс операцию по поводу катаракты, и его зрение было довольно плохим. В 1759 году он описал внуку свои разнообразные видения.

Первое, что он описал, — как он видел большой голубой носовой платок с четырьмя оранжевыми кругами, парящий в воздухе. Он знал, что это галлюцинация, потому что платков в воздухе не бывает. Потом он увидел большое колесо на горизонте. Но иногда он не был уверен в том, видит ли он сейчас галлюцинацию или нет, потому что галлюцинации могли подходить к зрительному контексту. Один раз у него в гостях были внучки. Он спросил: «Кто эти красивые молодые люди с вами?» Они ответили: «Увы, дедушка, с нами нет никаких красивых молодых людей». И тогда красивые молодые люди исчезли.

Шарль Люллен видел сотни разных фигур, различные пейзажи всех видов. Однажды он увидел человека в халате, курившего трубку, и понял, что это он сам и есть. Это единственный персонаж, которого он узнал.

Примечания

Ссылки 
 'Damn Interesting' article on Charles Bonnet syndrome

Заболевания нервной системы
Симптомы заболеваний нервной системы
Галлюцинации
Заболевания глаз